Paul Raymond (1833-1878), archiviste français des Basses-Pyrénées ;
 Paul Raymond (1859-1944), préhistorien français ;
 Paul Raymond (1871-1949), danseur, théoricien de la danse et pédagogue français ;
  (1913-1995), joueur de hockey canadien ;
 Paul Raymond (1945-2019), claviériste et guitariste de rock britannique ;
 Paul Raymond (1925-2008), éditeur britannique.